Чернореченский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чернореченский сельсовет — в Искитимском районе Новосибирской области.
 Чернореченский сельсовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.